Алекса́ндр Са́харов: Сахаров, Александр (род. 1974) — казахстанский футболист.
 Сахаров, Александр Александрович (1856 — не ранее 1914) — художник-маринист, автор картины «Оборона Благовещенска в 1900 году».
 Сахаров, Александр Андреевич (1865—1942) — российский эсперантист, директор Московского института эсперанто.
 Сахаров, Александр Викторович (род. 1983) — российский саунд-продюсер, автор текстов, композитор и аранжировщик.
 Сахаров, Александр Иванович (1950—2021) — советский и российский журналист, главный редактор газеты «Правда Севера» (2001—2009).
 Сахаров, Александр Несторович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Сахаров, Александр Семёнович (1886—1963) — танцовщик, хореограф, педагог и художник, деятель «свободного танца».

См. также 
 Сахаров, Александер (род. 1982) — эстонский футболист.